Ульриш Кевин Меи (; 14 января 1993, Лион, Франция) — французский футболист, нападающий турецкого клуба «Денизлиспор».

Карьера

Клубная 
Кевин Меи — воспитанник футбольного клуба «Сент-Этьен». Дебютировал в команде 7 мая 2012 года в матче против «Марселя», заменив Алехандро Алонсо на 75-й минуте встречи. Этот матч остался для нападающего единственным в сезоне 2011/12.

6 января 2013 года забил первый гол за «Сент-Этьен» (в матче Кубка Франции с «Каном»).

В июле 2016 года перешёл в нидерландский клуб НЕК.

В сборной 
Меи выступал за юношескую сборную Франции. В 2012 году форвард в составе команды провёл 2 матча на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Ньор»
Игроки ФК «Газелек»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Умраниеспор»
Игроки ФК «Денизлиспор»